Il toponimo Touffréville può essere riferito a più comuni francesi:

Touffréville nel dipartimento di Calvados.
Touffreville nel dipartimento dell'Eure.

fr:Touffréville